Fageråssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fageråssjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (3,81 km²)
Fageråssjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (1,33 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn